

Numismatica
Saint Patrick halfpenny
Halfpenny (moneta scozzese)
Halfpenny (moneta pre-decimale britannica)
Halfpenny (moneta pre-decimale irlandese)
Halfpenny (moneta australiana)
Halfpenny (moneta neozelandese)
Halfpenny (moneta pre-decimale di Man)
Halfpenny (moneta pre-decimale di Sant'Elena)
Halfpenny (moneta di Guernsey)
Halfpenny (moneta di Jersey)
Halfpenny (moneta giamaicana)
Halfpenny (moneta pre-decimale della Nuova Guinea)
Halfpenny (moneta sudafricana)
Halfpenny (moneta ghanese)
Halfpenny (moneta figiana)
Halfpenny (moneta delle Barbados)
Halfpenny (moneta nigeriana)
Halfpenny (moneta rhodesiana)
Halfpenny (moneta della Rhodesia meridionale)
Halfpenny (moneta del New Brunswick)
Halfpenny (moneta dell'Africa occidentale britannica)
Halfpenny (moneta decimale britannica)
Mezzo penny (moneta decimale irlandese)
Mezzo penny (moneta di Tristan da Cunha)
Mezzo penny (moneta di Guernsey)
Mezzo penny (moneta di Jersey)
Mezzo penny (moneta delle Falkland)
Mezzo cent (dollaro statunitense)

Filatelia
Halfpenny Rose Red – francobollo emesso dal Regno Unito nel 1870

Geografia
Ha'penny Bridge – ponte situato a Dublino, in Irlanda
Halfpenny Bridge – ponte situato a Lechlade, nel Regno Unito
Halfpenny Gate – villaggio della Contea di Down, in Irlanda del Nord

Aviazione
Aeroporto di Wolverhampton-Halfpenny Green – aeroporto di Wolverhampton

Persone
Benjamin Halfpenny – giocatore di rugby inglese del XX secolo
Jill Halfpenny – attrice britannica
Leigh Halfpenny – giocatore di rugby gallese
William Halfpenny – designer ed architetto inglese del XVIII secolo

Letteratura
Ha'penny – romanzo di Jo Walton